Dubas ist der Familienname folgender Personen:

 Kyle Dubas (* 1985), kanadischer Eishockeyfunktionär
 Marie Dubas (1894–1972), französische Chansonnette
 Pierre Dubas (1924–2006), Schweizer Bauingenieur; von 1961 bis 1992 Professor für Baustatik und Stahlbau an der ETH Zürich